

Patronyme

 Slava Kalistratovitch Metreveli (1936-1998), footballeur soviétique
 Alexander Irakleivich Metreveli (1944-), joueur de tennis professionnel soviétique
 Sergueï Metreveli, (1906-1991), Juste parmi les nations
 Nika Metreveli (1991-), joueur géorgien de basket-ball

Notes et références